Karl Klug ist der Name folgender Personen:

* Karl Klug (Historiker) (Marcus Jochim Carl Klug; 1799–1872), deutscher evangelischer Pastor und Historiker
 Karl Klug (Fußballspieler) (1925–1971), deutscher Fußballspieler
 Karl Klug (Footballspieler) (* 1988), US-amerikanischer American-Football-Spieler